Божићи могу да буду:

 Божићи (Андријевица), насеље у општини Андријевица, Република Црна Гора
 Божићи (Козарска Дубица), насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Божићи (Нови Травник), насеље у општини Нови Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Божићи (Приједор), насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Божићи (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Божићи (Фојница), насеље у општини Фојница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Божићи, засеок села Велика Попина, општина Грачац, Хрватска
 Божићи (племићка породица), породица у Руској Империји

Види још 
 Божић